Torneig de tennis masculí: MercedesCup 2021
 Torneig de tennis femení: Porsche Tennis Grand Prix 2021